Soleil Royal peut désigner quatre  vaisseaux de ligne de la marine royale française :
 le , vaisseau de ligne de premier rang lancé en 1669, brulé en 1692 à l'issue de la bataille de la Hougue ;
 le , vaisseau de ligne de premier rang lancé en 1692 sous le nom de Foudroyant, rebaptisé Soleil Royal et armé l'année suivante, en service jusqu'en 1713 ;
 le , vaisseau de ligne de deuxième rang lancé en 1749 (armé l'année suivante), incendié en 1759 au surlendemain de la bataille des Cardinaux.

Nom de bateau de la Marine française